Тера:

 Тера — остров в Греции, он же Фира.
 Тера — город в Нигере.
 Тера — группа языков центральночадской ветви чадской семьи, распространённых на востоке Нигерии в штатах Борно, Гомбе и Адамава.
 Тера — язык центральночадской ветви чадской семьи, распространённый на востоке Нигерии в штатах Борно и Гомбе.
 Тера () — поселение на территории Чеченской республики.
 Тера — река на северо-западе Испании.
 Тера- — приставка в системе СИ.
 Тера Патрик — псевдоним Линды Энн Хопкинс.

См. также 
 Терра